Železniční trať 192 v České republice může být:
Železniční trať Nepomuk–Blatná (v současném JŘ)
 Železniční trať Číčenice – Týn nad Vltavou (do roku 2013)

192